Il doppio del torneo di tennis Cincinnati Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Grant Doyle e Paul Kilderry che hanno battuto in finale Brian Gyetko e Kevin Ullyett 6-3, 6-4.

Teste di serie 

Assente
 Patrick Rafter /  Todd Woodbridge (primo turno)

 Doug Flach /  Ken Flach (quarti di finale)
 Kent Kinnear /  Kenny Thorne (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cincinnati Challenger 1994